Pir ou PIR peut avoir diverses significations dans de nombreux domaines.

Géographie 
 Pir, une commune roumaine du județ de Satu Mare

Sciences 
 Polyisocyanurate ou PIR, amélioration du polyuréthane

Histoire 
 Pir, roi légendaire du royaume de l'île de Bretagne.
 Prosopographia Imperii Romani abrégée PIR, ouvrage prosopographique concernant le Haut-empire romain.

Religion 
 Pir, rang de chef spirituel et de maître, dans le soufisme ainsi que dans l'alévisme. Le terme vient du persan et signifie « vieillard, ancien, aîné ».

Informatique 
 Public Interest Registry ou PIR, association créée par l'Internet Society
 Private information retrieval ou PIR
 Post-Implementation Review (ITIL)

Électronique 
 , capteur détecteur de mouvement.

Sports mécaniques 
 Phoenix International Raceway ou PIR, circuit automobile NASCAR situé en Arizona, aux États-Unis
 Portland International Raceway ou PIR, circuit de sports mécaniques situé dans l'Oregon, aux États-Unis

Outil 
 Une Plate-forme Individuelle Roulante (Aussi appelée PIRL pour plate-forme individuelle légère roulante)

Politique 
 Un parti politique français, le Parti des Indigènes de la République ou PIR